

Geografia 
Severance – comune del Colorado
Severance – comune del Kansas

Cinema e televisione 
Severance - Tagli al personale (Severance) – film del 2006 diretto da Christopher Smith 
Scissione (Severance) – serie televisiva statunitense del 2022

Altro 
Severance – album dei Daysend del 2003